Calogero Vinti – docente italiano
 Graziano Vinti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano